Джон Вілсон (; 14 червня 1929, Кінкердайн — 27 грудня 2011, Лівонія) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Чикаго Блек Гокс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Тренерська робота 
1969 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Колорадо Рокіз», «Детройт Ред-Вінгс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Піттсбург Пінгвінс».

Також тренував клуб АХЛ «Спрінгфілд Кінгс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1952, 1954, 1955.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Детройт Ред-Вінгс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Піттсбург Пінгвінс»
Тренери «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»